Dit is een overzicht van de ontwikkeling van de schaatsrecords op de 5000 meter mannen (junioren).

Ontwikkeling wereldrecord 5000 meter

Zie ook 
 Ranglijsten schaatsen 5000 meter mannen (junioren)

5000 man junior
5000 meter schaatsen